Australomedusa är ett släkte av nässeldjur. Australomedusa ingår i familjen Australomedusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Australomedusa